Банджар може да се отнася за:

 Банджар – африкански музикален инструмент
 Банджар – град в Индия
 Банджар – град в Индонезия